Hinterm Schloss steht für:

 Hinterm Schloss (Altenburg), Ortsteil von Altenburg, Thüringen
 Hinterm Schloss (Stadion) des FSV Blau-Weiß Stadtilm im Ilm-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Hinteres Schloss (Begriffsklärung)
 Hinterschloss (Neu-Ortenburg)